Osmêrec je lahko:
osmerec ali oktaeder - geometrijsko telo z osmimi ploskvami
osmerec - čoln za osem veslačev (glej veslanje)